Sonderauftrag  steht für
 Sonderauftrag Linz, NS-Kunstorganisation
 Hexen-Sonderauftrag, NS-Forschungszweig zur Hexenverfolgung
 Im Sonderauftrag, DEFA-Spionagefilm von Heinz Thiel (1959)

Siehe auch:
 Geheimauftrag
 Zugfahrt mit besonderem Auftrag